Kurpfalz steht für:

 Kurpfalz, bis 1777 bestehendes Kurfürstentum des Heiligen Römischen Reichs
 Kurpfalz (Region), Gebiet in Deutschland, in dem der kurpfälzische Dialekt gesprochen wird
 Kurpfalz (Schiff, 1929), Fahrgastschiff in Deutschland